Гран-при Германии 1980 года — девятый этап чемпионата мира по автогонкам в классе Формула-1 сезона 1980 года. Прошёл на трассе Хокенхаймринг в ФРГ. Соревнования состоялись 10 августа 1980 года.

Гонка 

|}

 Поул-позиция: Алан Джонс - 1:45,85
 Быстрый круг: Алан Джонс - 1:48,49
 Круги лидирования:
 Жан-Пьер Жабуи 26 кругов (1-26)
 Алан Джонс 14 кругов (27-40)
 Жак Лаффит 5 кругов (41-45)

Ссылки 
 
 
 

Гран-при Германии
Спортивные соревнования в Хоккенхайме